Le mot mousse, nom français masculin ou féminin selon sa signification (et son étymologie), prend des sens très variés.

Sciences et techniques

Biologie

Botanique 
 Les mousses (Bryophyta) constituent un embranchement d'organismes végétaux dépourvus de racines et de lignine, et ancrés sur leur substrat par des rhizoïdes.
 La Mousse de Java (Taxiphyllum barbieri) est une mousse de la famille des Hypnaceae, couramment utilisée en aquariophilie.
 Plusieurs espèces de lichens sont qualifiées de mousses :
 la Mousse du chêne (Evernia prunastri), un lichen de la famille des Parmeliaceae ;
 la Mousse d'Islande (Cetraria islandica), un lichen de la famille des Parmeliaceae.
 La Mousse espagnole (Tillandsia usneoides) est une espèce de plantes épiphytes, de la famille des Broméliacées.
 Au Japon, les mousses sont considérées avec un grand intérêt, comme les fleurs, plantes ou arbres. Les japonais cultivent, disposent dans leurs jardins et parcs et admirent les différentes sortes de mousse, dont ils en répertorient environ 300 variétés, auxquelles ils donnent des noms parfois poëtiques ("pinceau du Yamato", "mousse-cyprès", "givre qui se dépose", "mousse-lanterne", "grande ombrelle", "petit cyprès", "mousse-cigare", "écureuil", "mousse-phoenix"...etc (cf. le livre de Véronique Brindeau, 'Louanges des mousses', éditions Philippe Picquier, 2012, 2014, 2018).

Zoologie 
 Le Bourdon des mousses (Bombus muscorum) est un insecte hyménoptère de la famille des Apidae.
 La Bryophile vert-mousse (Cryphia algae) est une espèce de papillons, de la famille des Noctuidae.
 Le Gecko-mousse à queue foliacée (Uroplatus sikorae) est une espèce de geckos, de la famille des Gekkonidae.
 Dans le langage local, notamment dans le Finistère, un mousse est une jeune araignée de mer.

Chimie 
 La nanomousse de carbone est une des formes allotropiques du carbone, découverte en 1997.
 Le fractionnement de mousse est un procédé chimique lors duquel des molécules hydrophobes sont séparées sélectivement d'une solution liquide en utilisant des colonnes montantes de mousse.

Physique 
 Une mousse est un amas de bulles séparées les unes des autres par des parois liquides ou solides.
 La mousse quantique est un concept de mécanique quantique, inventé en 1955 par John Wheeler pour conceptualiser la nature de la structure infime du « matériau » dont l'univers est constitué.
 Dans la théorie de la gravitation quantique à boucles, la mousse de spin est un nuage de probabilités de réseaux de spin qui définit complètement la structure quantique de l'espace.

Sciences humaines et sociales

Géographie 
 Une fondrière de mousse est, dans le nord du Canada et en Alaska, un marécage empli de sphaignes, de déchets végétaux et de quelques arbres chétifs, dont le fond est rocheux ou constitué d'argile à blocaux.

Histoire 
 Le mousse était l'employé du bagne chargé de fouiller les forçats.
 La mousse d'or est du sulfure d'étain(II), utilisé comme pigment pour donner un éclat doré, notamment dans l'art byzantin pour les icônes et les mosaïques.

Culture et société

Alimentation 
 De nombreuses préparations culinaires sont des mousses (au sens physique du terme), dont la mousse au chocolat et la mousse de foie.
 De nombreuses boissons développent une mousse à l'ouverture de la bouteille (bière, champagne, cidre).
 La prise de mousse est la phase qui permet à un vin tranquille de devenir effervescent.
 Dans le langage familier, une mousse est une bière.

Associations 
 Dans le scoutisme, un ou une mousse est un scout marin âgé de .

Cinéma et télévision 
 Bière qui coule amasse mousse () est le  de la saison 11 de la série télévisée d'animation Les Simpson.
 Le Calvaire du mousse est un film muet tourné et scénarisé par Alfred Machin, sorti en 1912.
 Mary le petit mousse () est une comédie dramatique américaine réalisée par Henry King, sortie en 1917.
 Jesus « Mousse » Ramirez est un personnage de la série télévisée Souvenirs de Gravity Falls.

Hygiène corporelle 
 Plusieurs produits d'hygiène corporelle sont des mousses (au sens physique du terme), notamment la mousse à raser.

Industrie 
 De nombreux produits industriels sont des mousses (au sens physique du terme), notamment :
 les mousses employées comme agent extincteur, dont la mousse à air comprimé ;
 Un fourgon mousse grande puissance est un véhicule équipé d'une citerne d'eau et d'émulseurs, utilisé dans la lutte contre l'incendie par les pompiers français ;
 la mousse isolante d'urée-formaldéhyde ;
 Les mousses à mémoire de forme, mousses de polyuréthane mélangées à d'autres composés, au comportement viscoélastique ;
 les mousses métalliques, des structures alvéolaires constituées de métal ;
 la mousse résolique (ou phénolique), une mousse très rigide utilisée pour ses propriétés d'isolation thermique, sa résistance à l'écrasement et sa thermorésistance ;
 la mousse syntactique, un matériau composite cellulaire, constitué d'une matrice dans laquelle on a injecté des microsphères creuses, par exemple en verre ;
 le béton mousse, un béton léger, de masse volumique faible grâce aux bulles d’air qu’il contient ;
 le carton mousse, un matériau composé de trois couches dont une de mousse de polystyrène ou de polyuréthane.

Jeux 
 Une arme en mousse est une arme factice utilisée pour simuler des combats dans les jeux de rôle grandeur nature, la pratique de l'escrime ludique

Littérature 
 Le Mousse est un poème de Tristan Corbière, tiré de son recueil Les Amours jaunes.

Marine 
 Un mousse est un jeune marin apprenti ou, par extrapolation familière, un militaire du grade de matelot.
 En France, il peut s'agir d'un élève de l'École des mousses.
 Le Mousse est un petit dériveur, dessiné par Eugène Cornu en 1952.

Mode et décoration 
 Le vert mousse est une couleur, ainsi nommée par référence au vert de la mousse (au sens de la botanique).

Monuments 
 Le dolmen du Bois de la Mousse est un mégalithe situé à Sainte-Honorine-la-Guillaume, dans l'Orne (France).
 L'hôtel Mousse est un hôtel particulier situé à Hérisson, dans l'Allier (France).

Musique 
 Mousse est un album d'Anne Sylvestre, paru en 1968.
 Ça mousse est le quatrième et dernier single de l’album Wow du groupe Superbus, diffusé à la radio en 2008.
 Fille qui mousse est un groupe de rock expérimental français, originaire de Paris.

Spectacle vivant 
 Ti-Mousse est un personnage du duo comique Ti-Gus et Ti-Mousse, de Réal Béland et Denyse Émond.

Sports 
 Une fosse à mousse est un équipement creusé dans le sol dans certains gymnases et rempli de cubes de mousse ou d'une autre structure molle. Ces fosses sont utilisées pour des entraînements (gymnastique artistique, freestyle), en limitant les risques de mauvaises réceptions au sol.

Anthroponyme

Prénom 
Mousse est un prénom notamment porté par :
 Mousse Moukandjo Kassongo (1954-2004), un boxeur congolais et suisse évoluant principalement dans la catégorie des poids moyens.

Patronyme 

 Anne Mousse, la première femme née à La Réunion.

Surnom ou nom de scène 
 Mousse T., de son vrai nom Mustafa Gündoğdu (1966-), est un disc jockey, auteur-compositeur et producteur de musique turco-allemand.
 Mousse Boulanger, de son vrai nom Berthe Sophie Neuenschwander (1926-), est une journaliste, productrice à la radio, comédienne, écrivaine et poète suisse.
 Ignace Francis La Mousse, né Ignace Partui (-1837), est une personnalité amérindienne d'origine iroquoise, explorateur dans les montagnes Rocheuses au .

Toponyme 

 La Mousse, une ancienne commune du Calvados (France), intégrée à Saint-Rémy ;
 Le Mousse, une rivière de l'Aveyron (France), sous-affluent de la Garonne.

Notes et références 

Patronyme français